Dressed to Kill Tour — восьмой сольный концертный тур американской певицы Шер в поддержку её двадцать пятого студийного альбома Closer to the Truth (2013). Тур стартовал 22 марта 2014 года в Финиксе, штат Аризона. В течение 3-х месяцев Шер будет гастролировать по всей Северной Америке и завершит выступления в июле 2014 года, но у тура будет продолжение в других странах.

Пэт Бенатар и Нейл Гиральдо объявлены как "специальные гости", которые выступят на первых 13-и концертах, с 22 марта по 12 апреля 2014 года; на следующих 36-и концертах, с 23 апреля по 11 июля 2014 года на разогреве будет выступать Синди Лопер. Ранее Лопер уже выступала на разогреве у Шер в турах Do you Believe? Tour (1999—2000) и Living Proof: The Farewell Tour (2002—2005).

Предыстория 
23 сентября 2013 года Шер посетила шоу The Today Show на канале NBC и выступила с песнями «Woman’s World», «I Hope You Find It» и «Believe». Во время шоу певица объявила о том, что отправится в тур, чтобы поддержать свой двадцать пятый студийный альбом Closer to the Truth. Говоря о туре, Шер заявила:
«Быть в дороге ужасно, но концерты - это здорово. Я могу понять, почему группы крушат гостиничные номера - это может быть очень одиноким местом, и единственное, от чего можешь получить удовольствие - это от концертов».
После появления, на официальном сайте певицы было объявлено, что держатели карт American Express первыми будут иметь шанс приобрести билеты во время предварительной продажи с 30 сентября по 3 октября 2013 года. Билеты, которые были приобретены через сайт включали в себя физическую копию альбома Closer to the Truth.

Сет-лист 

 «Woman’s World»
 «Strong Enough»
 «Dressed to Kill»
 «The Beat Goes On»
 «I Got You Babe»
 «Gypsys, Tramps & Thieves»
 «Dark Lady»
 «Half-Breed»
 «Welcome to Burlesque»
 «You Haven’t Seen the Last of Me»
 «Take It Like a Man»
 «Walking in Memphis»
 «Just Like Jesse James»
 «Heart of Stone»
 «The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss)»
 «Bang Bang (My Baby Shot Me Down)»
 «I Found Someone»
 «If I Could Turn Back Time»
 «Believe»
 «I Hope You Find It»

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Шер
Концертные туры 2014 года